Kill City – album Iggy’ego Popa i gitarzysty Jamesa Williamsona, członków zespołu The Stooges.

Lista utworów

Twórcy 
 Iggy Pop – śpiew
 James Williamson – gitara, śpiew, producent, miksowanie
 Scott Thurston – bas, gitara, harmonijka, instr. klawiszowe, efekty dźwiękowe, efekty specjalne, śpiew
 Brian Glascock – perkusja, konga, instrumenty perkusyjne, śpiew, guiro
 John Harden – saksofon
 Hunt Sales – perkusja, śpiew
 Tony Sales – bas, perkusja, śpiew
 Steve Tranio – bas

Albumy Iggy’ego Popa
Albumy muzyczne wydane w roku 1977